Kohl, tyska för kål, kan avse:

Efternamn 
 Bernhard Kohl, österrikisk cyklist
 David Casparsson Kohl, svensk smed
 Ditmar Kohl (1500–1563), tysk sjökapten och borgmästare i Hamburg, också känd som Ditmar Koel
 Franz Friedrich Kohl, österrikisk entomolog
 Herb Kohl, amerikansk politiker
 Hannelore Kohl, fru till Helmut Kohl
 Helmut Kohl, tysk politiker
 Horst Kohl, tysk historiker
 Johann Georg Kohl, tysk författare
 Michael Kohl, tysk diplomat
 Aage von Kohl, dansk författare

Se även 
 Kohl (smink)
 Kohl (ätt) – en svensk adelsätt med en medlem Reinhold Kohl (1600-talet)
Kohl's – en amerikansk detaljhandelskedja.

Tyska efternamn